Le championnat d'Europe des rallyes 2021 est la  du championnat d'Europe des rallyes, une compétition automobile reconnue par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Participants

Engagés en ERC

Engagés en ERC2

Engagés en ERC3

Calendrier

Classement

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 15 premiers équipages classés, tandis que des points sont attribués aux cinq premiers de chaque étape. Les 7 meilleurs résultats sont retenus pour déterminer le classement général (les 5 meilleurs pour les championnats juniors).

Un championnat équipe existe aussi en parallèle. Chaque équipe peut engager trois véhicules par manche. Les points sont attribués selon la catégorie d'éligibilité de l'auto (ERC1, ERC2 ou ERC3). Seuls les deux meilleures autos engagées par équipes rapportent des points.

Classement des pilotes ERC

Classement des pilotes ERC2 
Bien que classé second des pilotes ERC2 en Lettonie, Tibor Erdi n'a pas été autorisé à marquer des points à cause de reconnaissances illicites réalisées par un membre de son équipe.

Classement des pilotes ERC3

Classement des pilotes ERC3 Junior

Classement des pilotes ERC Junior

Notes et références 

2021
Rallyes
Rallyes